WWU steht als Abkürzung für:

 Westfälische Wilhelms-Universität in Münster
 Wirtschafts- und Währungsunion, siehe Europäische Wirtschafts- und Währungsunion

Abkürzung